Engine (motore in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
Engine  – gruppo musicale statunitense
Engine  – album degli American Music Club del 1987
Engine  – album dei Loudness del 1999

Televisione 
Engine (serie televisiva)  – Dorama giapponese del 2005.